Брашов (рум. Braşov, венг. Brassó) — многозначный термин.

 Брашов — город в Румынии, один из десяти крупнейших в стране. 
 Брашов — румынский жудец в регионе Трансильвания. 
 «Брашов» — румынский футбольный клуб из города Брашов, выступающий в Румынской Лиге I.